

Geografia 
Germania
 Zimmern –  comune della Turingia, in Germania. 
 Groß-Zimmern – comune tedesco, situato nel Land dell'Assia.
 Zimmern unter der Burg – comune tedesco, situato nel land del Baden-Württemberg. 
 Zimmern ob Rottweil – comune tedesco, situato nel land del Baden-Württemberg.

Persone 
 Andrew Zimmern (n. 1961) –  critico gastronomico, chef, scrittore e conduttore televisivo statunitense.